Temperierung oder Temperieren (lateinisch temperare: mäßigen, gründlich vermengen, mischen) bezeichnet:

 die Regelung der Temperatur, siehe Temperaturregler
 das Erwärmen bzw. Anwärmen von Anlagenteilen in Produktionsprozessen, siehe Wärmeträgeranlage
 eine Art der Gebäudeheizung oder -kühlung, die das Gebäude auf einer konstanten Temperatur halten soll und nicht für eine schnelle Anpassung ausgelegt ist:
 Bei der Betonkerntemperierung wird statt oberflächennaher Heizflächen oder separater Heizkörper jeweils die gesamte Wand oder Decke von innen heraus erwärmt oder gekühlt.
 Bei der Hüllflächentemperierung werden die Innenseiten der Außenwände des Gebäudes erwärmt, etwa durch eine Wandheizung oder Sockelleistenheizung.
 Temperieren (Schokolade), thermische und mechanische Behandlung von geschmolzener Schokolade
 Abweichungen von der akustischen Reinheit der Intervalle bei der Stimmung von Instrumenten (vor allem Klavieren), siehe Temperierte Stimmung, speziell:
 Wohltemperierte Stimmung

Siehe auch:
 Tempern
 Temperamentenlehre